Lissac kan syfta på:
 Lissac, Ariège
 Lissac, Haute-Loire